Кийко́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Кийко, Андрей Юрьевич (род. 1977) — генерал-майор Росгвардии.
 Кийко, Артём Сергеевич (род. 1996) — белорусский футболист, нападающий.
 Кийко, Игорь Анатольевич (1931—2015) — советский и российский учёный в области механики.
 Кийко, Марина Викторовна (род. 1987) — украинская спортсменка, прыгунья на батуте, мастер спорта международного класса.
 Кийко, Михаил Юрьевич (род. 1967) — заместитель директора Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков.
 Кийко, Оксана Григорьевна (род. 1977) — чемпион мира по подводному плаванию.

См. также 
 Кийков